Лу́ндквіст () — поширене шведське прізвище. Походить від слів «Lund» і «kvist» — «луг» і «гілка».

На 31 грудня 2014 року у Швеції налічувалося носіїв цього по-різному транскрибованого прізвища:

 Lundqvist — 13277
 Lundkvist — 4491
 Lundquist — 2354
 Lundqwist — 11
 Lundqvisth — 1

Разом із десятьма Лундквістами, прізвище яких транскрибовано ще по-інакшому, загальне число носіїв становить 20144 — двадцять дев'ята позиція у списку поширеності прізвищ у Швеції.

Персоналії 
 Артур Лундквіст (1906—1991) — шведський поет, прозаїк та есеїст
 Генрік Лундквіст (*1982) — шведський хокеїст
 Джоел Лундквіст (*1982) — шведський хокеїст
 Марія Лундквіст ( 1963) — шведська кіно- і театральна актриса та комік.

Примітки 

Шведські прізвища